Motel bezeichnet:

 einen Beherbergungsbetrieb für Autoreisende, siehe Motel
 einen Nebenfluss der Schilde in Westmecklenburg, siehe Motel (Schilde)
 einen Nebenfluss der Warnow in Mecklenburg, siehe Motel (Warnow)
 eine Schweizer Fernsehserie aus den 1980er Jahren, siehe Motel (schweizerische Fernsehserie)
 einen US-amerikanischen Horrorthriller, siehe Motel (Film)